Adrian Aeschbacher (1912-2002), pianiste suisse et professeur d'université ;
 Arthur Aeschbacher (1923-2020), artiste suisse actif en France ;
 Carl Aeschbacher (1886-1944), compositeur suisse ;
 Ferdinand Aeschbacher (1893-1950) ;
 Hans Aeschbacher (1906-1980), peintre suisse et sculpteur ;
 Kurt Aeschbacher (1948-), animateur suisse de télévision ;
 Marianne Aeschbacher (1970-) ;
 Marita Aeschbacher (1941-) ;
  (1945-), chef d'orchestre suisse, fils du pianiste Adrian Aeschbacher ;
 Niklaus Aeschbacher (1917-1995), chef d'orchestre suisse ;
 Rudolf Aeschbacher (1919-2004), pianiste suisse et professeur de musique (il a pris le nom d' en 1941) ;
 Ruedi Aeschbacher (1941-), personnalité politique suisse, conseiller national suisse ;
 Walther Aeschbacher (1901-1969), compositeur suisse et chef d'orchestre.

Références